Az 1995-ös wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a német Steffi Graf nyerte a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Bajnok)
  Arantxa Sánchez Vicario (Döntős)
  Conchita Martínez (Elődöntős)
  Jana Novotná (Elődöntős)
  Mary Pierce (Második kör)
  Date Kimiko (Negyeddöntős)
  Lindsay Davenport (Negyedik kör)
  Gabriela Sabatini (Negyeddöntős)

  Anke Huber (Negyedik kör)
  Natalia Zvereva (Harmadik kör)
  Iva Majoli (Első kör)
  Amy Frazier (Második kör)
  Mary Joe Fernández (Negyeddöntős)
  Naoko Sawamatsu (Harmadik kör)
  Brenda Schultz-McCarthy (Negyeddöntős)
  Helena Suková (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1